Ménédème (en grec ancien  est un prénom d'origine grecque. Il peut désigner :

Philosophes 
 Ménédème d'Érétrie, philosophe grec du , appartenant à l'école d'Élis de Phédon et disciple de Stilpon 
 Ménédème de Rhodes, philosophe grec du , disciple d'Aristote et rival de Théophraste
 Ménédème le Cynique ou Ménédème de Lampsaque, philosophe cynique du , élève puis adversaire de Colotès de Lampsaque
 Ménédème de Pyrrha, philosophe grec du , membre l'Académie de Platon, à l'époque de Speusippe.

Personnalités 
 Ménédème, général macédonien d'Alexandre le Grand, au 
 Ménédème, tyran de Crotone au 
 Ménédème est le nom du personnage principal la pièce de Térence Le Bourreau de soi-même

Références